Астерий (Asterius; от гръцки: Αστέριος, Asterios = „Звезда“) е име на:

 Туркий Руфий Апрониан Астерий, романски литерат, консул 494 г.
 Астерий от Остия, мъченик (+ 223 г.)
 Астерий от Цезарея, сенатор със Свети Марин, центурион, мъченик (+ 262 г.)
 Астерий, Клавдий и Неон, братя мъченици от Киликия (+ 303 г.), заедно с Домнина и Теонила
 Св. Астерий от Петра, епископ на Петра, Светия (+ 365 г.)
 Св. Астерий от Амасия, епископ на Амасия, края на 4 век
 Астерий от Понт, епископ на Понт през 4 век.
 Астерий Софист (+ 341 г.), ариански философ - теолог от Кападокия

Вижте също 
 Астерия, древногръцката митология, дъщеря на титаните Койос и Феба
 Астерион, древногръцката митология
 Минотавър (Астерий)